Kozyrevka (rivier), een rivier op het Russische schiereiland Kamtsjatka
 Kozyrevka (vulkaan), een vulkaan op het Russische schiereiland Kamtsjatka